Международная академия бизнеса:

 Международная академия бизнеса (Алма-Ата)
 Международная академия бизнеса (Москва)